Peter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Peter
 Elfriede Peter